Antonio Pucci (circa 1310-1388), poeta
Antonio Pucci (1350 circa – post 1416), notabile fiorentino
Antonio Pucci (1418-1484), gonfaloniere di giustizia
Antonio Pucci (1484-1544), cardinale
Sant'Antonio Maria Pucci (1819-1892)
Antonio Pucci (1923-2009), pilota automobilistico degli anni cinquanta e sessanta